Жеймяна ():

 Жеймяна — река в Вильнюсском уезде Литвы, правый приток Вилии.
 Жеймяна — озеро в Вильнюсском уезде Литвы.
 Жеймяна — железнодорожная станция в деревне Яунадарис (Литва).
 Жеймяна — литовский футбольный клуб из Пабраде.